Czirokezi (ang. Cherokee) – plemię Indian północnoamerykańskich
Miejscowości w USA:
 Cherokee – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Colbert
 Cherokee – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Cherokee – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Cherokee – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Cherokee – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Alfalfa
 Cherokee – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Swain
Gminy w USA:
 Cherokee (ang. Cherokee Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Cherokee (ang. Cherokee Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Cherokee (ang. Cherokee Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Cherokee (ang. Cherokee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Cherokee (ang. Cherokee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) – w stanie Teksas